

Patronyme

Sport 

 David Bardsley (1964-), footballeur anglais.
 Phil Bardsley (1985-), footballeur écossais.